Пенетрация язвы — одно из осложнений язвенной болезни желудка или двенадцатипёрстной кишки, при котором язва «проникает» в соседние смежные органы.

Происходит у 30-40 % больных язвенной болезнью. Данному осложнению более подвержены мужчины. Язва может пенетрировать в поджелудочную железу, мелкий сальник, печень или в гепатодуоденальную связку.

Клиника пенетрации язвы 
Симптомы зависят от того, в какой орган пенетрирует язва.

При пенетрации язвы, изменяется клиническая картина язвы. Боли приобретают упорный характер, появляется субфебрильная лихорадка, тошнота, рвота, не приносящая облегчения, может возникнуть лейкоцитоз. Холодный пот.

Лечение 
Лечится, как правило, хирургическим путём. При пенетрации язвы желудка, выполняют резекцию желудка, с удалением 1/2 или 2/3 и антисептической обработкой или закрытием поврежденной области соседнего органа сальником. На 1-2 стадиях прорастания с небольшим дефектом язвы возможна клиновидная резекция.

При пенетрации язвы двенадцатипёрстной кишки, в частности при ограниченном повреждении, рекомендуется дуоденопластика и селективная проксимальная ваготомия. Пациенты с прорастанием крупных пилородуоденальных язв обычно подвергаются антрумэктомии в сочетании с ваготомией туловища. Можно оставить дно язвы на пораженном органе.

См. также 
 Прободная язва
 Язвенное кровотечение
 Малигнизация язвы

Заболевания желудочно-кишечного тракта